Aiton ist der Name folgender Orte:

 Aiton (Savoie), Ort im Département Savoie, Frankreich
 Aiton (Cluj), Ort im Kreis Cluj, Rumänien

Aiton ist der Familienname folgender Personen

 Eric Aiton (1920–1991), britischer Physik- und Mathematikhistoriker
 William Aiton (1731–1793), britischer Botaniker
 William Townsend Aiton (1766–1849), englischer Botaniker

Siehe auch:
 Aithon